One of the Boys puede referirse a:

 «One of the Boys», canción de Mott the Hoople.
 One of the Boys, primer álbum de Katy Perry.
 One of the Boys, tercer álbum de Gretchen Wilson.
 One of the Boys, tercer álbum de Roger Daltrey.
 One of the Boys, serie televisiva americana.